Alagoinha – comune del Paraíba
 Alagoinha – comune del Pernambuco
Può riferirsi anche a:
 Alagoinha do Piauí – comune del Piauí
 Alagoinhas – comune del Bahia